Mandle má více významů:

 Mandle (plod) – plod mandloně
 Mandloň obecná (hovorově) – strom
 Mandle (orgán) – lymfatický orgán
 Nosní mandle
 Krční mandle
 Mandorla (v italštině ) – elipsovitý typ svatozáře

Externí odkazy